Landsfodboldturneringen (1914/1915) był 3. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Tytuł broniła drużyna Kjøbenhavns Boldklub. Rozgrywek nie dokończono z powodu wybuchu I wojny światowej.

Mistrzostwa Kopenhagi

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Landsfodboldturneringen

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii